

Кунево — колишній муніципалітет у регіоні Трентіно-Альто-Адідже, провінція Тренто

Кунево — село в гміні Ґоздово Серпецького повіту Мазовецького воєводства